Okręty US Navy o nazwie USS  "Chatham":
 Pierwszy  był parowcem bocznokołowym. Zbudowany w 1836.
 Drugi  
 Trzeci  był lotniskowcem eskortowym. Przekazany Wielkiej Brytanii w 1943 w ramach programu lend-lease. Przemianowany na HMS "Slinger".  
 Czwarty  był okrętem zaopatrzeniowym.

Chatham